Buck může být:

 anglický slangový výraz pro dolar (např. 5 bucks – pět babek)
 Buck (jméno) – mužské křestní jméno

příjmení osob
 Detlev Buck – německý režisér
 Linda B. Buck – americká bioložka, nositelka Nobelovy ceny za fyziologii nebo lékařství
 Pearl S. Buck – americká spisovatelka, nositelka Nobelovy ceny
 Peter Buck – americký kytarista
 Young Buck – americký raper

v kultuře
 Buck a kazatel – americký film z roku 1972